Die Western & Southern Open 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Mason bei Cincinnati. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 1000 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 16. bis 22. August 2021 im Lindner Family Tennis Center statt.

Titelverteidigerinnen waren Wiktoryja Asaranka im Einzel sowie die Paarung Květa Peschke/Demi Schuurs im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Western & Southern Open 2021 fand vom 14. bis 15. August 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Mason (Ohio)